Дімітров Михайло Сергійович (Позивний «Гайдамака», «Полковник Хмара»;  , Нікополь —  , Авдіївка) —
доброволець розвідгрупи «Санти» ДУК ПС, учасник війни на сході України.

Життєпис 
З 2-х років мешкав у м. Сміла Черкаська область.
Закінчив Національний університет харчових технологій, інженер-електрик.
Працював за фахом на кондитерській фабриці «Меркурій» у Смілі, згодом — інженером з охорони праці на залізниці.

Козак, характерник, потомок отамана Пилипа Хмари. 'Хмарою' Гайдамаку знали у батальйоні «Азов».

Активний учасник Революції Гідності.

На фронті з 2014, воював у лавах ДУК, батальйону ім. Кульчицького, полку Нацгвардії «Азов», у липні 2016-го знову повернувся в ДУК.
Обороняв Слов'янськ, Водяне, ДАП, Піски, Широкине, Авдіївку.

 дістав важких осколкових поранень в промзоні м. Авдіївка від розриву міни. Тоді загинув «Спікер», «Гайдамаку» встигли довезти до шпиталю, але врятувати його життя не вдалось.

Залишились батько і донька.

Похований у с. Костянтинівка (Смілянський район) поруч із могилами матері та брата.

Нагороди та вшанування 
 Нагороджений Почесною відзнакою «За заслуги перед Черкащиною» (посмертно).
 Нагороджений відзнакою ДУК ПС «Бойовий Хрест Корпусу» (посмертно).
 14 березня 2018 року на будівлі Смілянської загальноосвітньої школи № 1, де навчався Михайло Дімітров, йому було встановлено меморіальну дошку.
 Вшановується в меморіальному комплексі «Зала пам'яті», в щоденному ранковому церемоніалі 17 січня.

Примітки

Джерела 
 Дімітров Михайло Сергійович  // Книга пам'яті загиблих
 Ще одна втрата: війна забрала життя бійця «Правого сектору» з Черкащини. 17.01.2018 
 Друг Гайдомака поліг за Україну
 Друг Гайдамака (Михайло Дімітров), 1983-го року народження
 Холодноярські історії від Михайло Дімітров (відео, квітень 2017)
 Говорить Михайло Дімітров (відео, квітень 2017)
 У Смілі прощатимуться із добровольцем — героєм Михайлом Димитровим, який загинув в зоні АТО 
 Із загиблим у зоні АТО воїном ДУК Михайлом Димитровим попрощалися в Смілі. ФОТОрепортаж. 19.01.18, 17:07 
 Загиблі герої січня 2018-го // Ян Осока на Цензор.нет, 01.02.2018